Plogmann ist der Familienname folgender Personen:

 Luca Plogmann (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Norbert Plogmann (1954–2012), Provinzial der Deutschen Franziskanerprovinz